MTAB steht für:
 Malmtrafik i Kiruna AB, ehemalige schwedische Bahngesellschaft, siehe LKAB Malmtrafik

MtaB oder mtaB steht für:
 MtaB, Gene

mtab steht für:
 mtab (Kurzform von mounted file systems table), dynamisch erzeugte Systeminformationsdatei zu den eingehängten Dateisystemen, siehe Filesystem Hierarchy Standard

Abkürzung